

Geografia 
 Keiser – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Arkansas, nella contea di Mississippi

Persone 
 César Keiser (1925-2007) – attore svizzero
 Leah Keiser (1997) – pattinatrice di figura su ghiaccio statunitense
 Max Keiser (1960) – giornalista e banchiere statunitense
 Reinhard Keiser (1674-1739) – musicista e compositore tedesco
 Rut Keiser (1897-1968) – storico svizzero
 Thorsten Keiser (1974) – giurista e docente tedesco